Grotrian – cratere lunare
Walter Grotrian – astronomo tedesco
Grotrian-Steinweg – azienda tedesca produttrice di pianoforti
Diagramma di Grotrian